Die 1. Amateurliga Schwarzwald-Bodensee 1975/76 war die 26. Saison der 1. Fußball-Amateurliga und die 16. Spielzeit, in der in Württemberg in den beiden Staffeln Nordwürttemberg und Schwarzwald-Bodensee gespielt wurde. Seit der Vorsaison wirken keine südbadischen Vereine mit. Die Meisterschaft der Schwarzwald-Bodensee-Liga gewann der BSV 07 Schwenningen, der auch die anschließenden Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Süd gewann und somit erstmals in die 2. Bundesliga aufstieg.

Der TSV Tettnang und der SV Oberzell stiegen in die 2. Amateurliga ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 1. Amateurliga Schwarzwald-Bodensee 1975/76

Fußballsaison 1975/76
1975